Il singolare del torneo di tennis Kosice Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Rikl che ha battuto in finale Dinu Pescariu 7-6, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva (primo turno)
 David Rikl (Campione)
 Younes El Aynaoui (semifinali)
 Thierry Guardiola (secondo turno)

 Francisco Montana (primo turno)
 Federico Sánchez (primo turno)
 Simon Touzil (quarti di finale)
 Mario Rincon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1993